Tiopanao peut désigner :
 Tiopanao, la localité située dans le département de Kampti au Burkina Faso
 Tiopanao, la localité située dans le département de Loropéni au Burkina Faso
 Tiopanao, la localité située dans le département de Tiankoura au Burkina Faso
 Youmpoa-Tiopanao, la localité située dans le département de Bouroum-Bouroum au Burkina Faso